Lachen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Lachen, Schweiz – ort och kommun, Schwyz,

Tyskland 

 Lachen, Bayern – en kommun i Bayern, Schwaben,